Beaussier est un nom de terre et un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 

 André Beaussier de Châteauvert (1698-1774), officier de la marine royale française,  chef d'escadre ;
 Émile Beaussier (1874-1943), peintre de marines et de paysages ;
 Famille de Beaussier, famille française de noblesse provençale ;
 Félix de Beaussier (1650-1724), officier de la marine royale française ; 
 Joseph Beaussier (1826-1900), homme politique français, député de l'Ardèche ;
 Louis-André de Beaussier de Châteauvert (1724-1789), officier de marine français, chef d'escadre ;
 Louis-Joseph de Beaussier de l'Isle (1701-1765), officier de marine français ;
  (1821-1873), interprète militaire et orientaliste français.